

Geografia 
Brügge – centro abitato del comune tedesco  di Halenbeck-Rohlsdorf
Brügge – nome tedesco della città belga di Bruges
Brügge – frazione della città tedesca di Lüdenscheid

Persone
 Bernd Brügge – informatico tedesco
 Jesper Brugge (1975) – sciatore svedese
 Joan Brugge (1949) – biologo molecolare americano
 Ludwig von Brügge (1427-1492) – bibliofilo, soldato e nobile fiammingo
 Pieter Jan Brugge (1955) – produttore cinematografico olandese